Bruckdorf steht für:

 Kanena/Bruckdorf, Stadtteil von Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt
 Bruckdorf (Sinzing), ein Ortsteil von Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 die Burgruine Schlossberg (Bruckdorf), Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern

 Bruckdorf (Gemeinde Mariapfarr), Ortsteil von Mariapfarr, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Bruckdorf (Gemeinde Zederhaus), Ortsteil von Zederhaus, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Bruckdorf (Gemeinde Rauris), Ortsteil von Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg